Demokratischer Frauenbund Deutschlands
 Data flow diagram